Raising Malawi (рус. Взращивая Малави) — это благотворительная некоммерческая организация. Была основана в 2006 году певицей Мадонной и Майклом Бергом с целью помощи миллиону сирот Малави посредством программ здравоохранения и образования. Изначально предполагалось построить академию для девочек «Raising Malawi Academy for Girls», однако после аудита  были выявлены махинации с заработными платами и финансированием, а также недостатки в местном управления и культурные особенности. Директор школы для сирот подала в отставку в октябре 2010 года и проект был отменён.

В 2012 году организация объявила о проекте на строительство 10 начальных школ для 1000 детей в сельских регионах Малави. Дети обеспечивались также школьной формой и учебными материалами. В декабре 2014 года было построено десять школ для обучения 4871 ребёнка в разных регионах Малави. Строительство осуществлялось вместе с организацией  и было завершено за 12 месяцев, что на 6 месяцев раньше срока.

Цели

Мероприятия по сбору средств 
6 февраля 2008 года Мадонна и Gucci организовали сбор средств на северной лужайке (North Lawn)  комплекса Организации Объединённых Нации в Нью-Йорке - в пользу «Raising Malawi» и ЮНИСЕФ. Среди гостей мероприятия были Том Круз, Рианна, Дженнифер Лопес, Гвен Стефани, Деми Мур и Гвинет Пэлтроу. 29 октября 2009 года Мадонна объявила на сайте организации, что лично удвоит — доллар за доллар — каждое пожертвование в проекты Raising Malawi.

Взаимодействие с государством 
В апреле 2013 года  Джойс Банда якобы высказала критику в адрес Мадонны и её благотворительности, обвинив в преувеличении своего вклада и «насмешках над чиновниками». Мадонна выпустила заявление с сожалениями, что Банда «решила заявить ложь по поводу того, чего мы достигли, моих намерений, как я вела себя во время визита в Малави и другую неправду. Мне нет смысла отвлекаться на эти смехотворные обвинения». В дальнейшем было подтверждено, что Банда не одобряла высказывание, написанное её пресс-службой, и была сильно разгневана путаницей. 

С тех пор Мадонна увеличила объём своего взаимодействия с малавийским правительством. В ноябре 2014 года Мадонна и команда «Raising Malawi» посетила страну и встретилась с новоизбранным президентом Питером Мутарикой, а также с несколькими министрами. Во время визита Президент Мутарика назвал Мадонну Послом доброй воли детского благосостояния (англ. Goodwill Ambassador for Child Welfare). Мадонна заявила: «Я испытываю большую преданность и любовь по отношению к детям Малави, и благодарна Правительству за поддержку. С нетерпением жду вступления в новую роль Посла доброй воли детского благосостояния».

Документальный фильм 
Мадонна присутствовала на премьере написанного и спродюсированного ею документального фильма «Я есть, потому что мы есть», прошедшей на кинофестивале Трейбека. Срежиссированная Натаном Риссманом () картина повествует о жизни больных СПИДом детей Малави. Фильм был показан на Каннском кинофестивале в рамках мероприятия по борьбе со СПИДом 2008 года — amfAR Cinema Against AIDS gala. Также картина демонстрировалась на , штат Мичиган. 25 марта 2009 года фильм стал официально доступен на YouTube и Hulu.

Ссылки

Примечания 

Мадонна